Retrato de uma Dama (De Predis) - obra do pintor italiano (século XV)
 Retrato de uma Dama (Van der Weyden) - obra do pintor flamenco (século XV)
 La Belle Ferronière - obra de Da Vinci também conhecida como Retrato de uma Dama

Ver também
 The Portrait of a Lady - filme (1996) com Nicole Kidman, traduzido em Portugal como Retrato de uma Senhora
 

Desambiguações de artes